«Untilted» — восьмой альбом группы Autechre, выпущен 18 апреля 2005 года лейблом Warp Records в Европе и Северной Америке. Ещё раньше, 9 апреля диск был выпущен в Японии лейблом Beat Records.

Список композиций 
 LCC (7:46)
 Ipacial Section (9:57)
 Pro Radii (8:42)
 Augmatic Disport (9:27)
 Iera (4:55)
 Fermium (5:45)
 The Trees (7:26)
 Sublimit (15:52)

Ссылки 
 «Untilted» на официальном сайте Warp Records.

2005_04_18
Альбомы 2005 года
Альбомы Warp Records